Die 53. Rallye Spanien Katalonien war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 5. bis zum 8. Oktober und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Nach einer misslungenen Saison gelang Citroën und Kris Meeke in Spanien der zweite Rallye-Sieg nach Mexiko, beim drittletzten WM-Lauf 2017. Am Freitag kämpften noch sieben Fahrer um die Spitzenplätze. Am Samstag fuhr Meeke in der ersten WP des Tages einen Vorsprung heraus und er übernahm die Führung im Gesamtklassement. Diese gab er nicht mehr ab bis ins Ziel, am Sonntag gewann er fünf von sechs Wertungsprüfungen.

Auf den Rängen zwei und drei folgten Sébastien Ogier und Ott Tänak. Das gute Ergebnis von M-Sport brachte zu diesem Zeitpunkt eine Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft, da Thierry Neuville am Sonntag ausfiel. In der 16. Wertungsprüfung überfuhr Neuville beim Schneiden einer Rechtskurve einen größeren Stein, wobei die rechte Vorderradaufhängung seines Hyundai i20 Coupe WRC brach. Ogier war somit der fünfte WM-Titelgewinn nur noch rechnerisch zu nehmen und M-Sport fehlten drei Punkte für den Gewinn der Herstellerwertung. Die beiden anderen Hyundai-Piloten Dani Sordo und Andreas Mikkelsen hatten bereits am Samstag jeweils einen Aufhängungsschaden zu beklagen. Unter dem Rallye-2-Reglement starteten sie wieder, allerdings gab es nur für Sordo WM-Punkte, da er die Powerstage gewinnen konnte.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 70 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Katalonien: https://www.rallyracc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2017